Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Open 6ème Sens Métropole de Lyon 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 27. und 28. Februar 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
2021